Anima steht für:
 ein psychologischer Begriff aus C. G. Jungs  Archetypenlehre, siehe Animus und Anima
 Seele oder Atem im Lateinischen
 Collegio Teutonico di Santa Maria dell’Anima, ein Priesterkolleg und Pilgerhospiz in Rom
 von Ende des 18. bis Mitte des 19. Jahrhunderts die „Lebenskraft“, die die Umwandlung anorganischer Moleküle in organische ermöglichte, siehe Vis vitalis
 Anima (Apachen), eine Gruppe der Apachen

Kunst:
 Anima (1981), deutscher Experimentalfilm
 Anima (2004), französischer Dokumentarfilm
 Anima (2019), Kurzfilm von Paul Thomas Anderson und Thom Yorke
 Anima (Band), eine deutsche Musikgruppe
 Anima (Garten), ein Gartenprojekt im Ourika-Tal von André Heller
 +Anima, eine Manga-Serie des Zeichners Natsumi Mukai
 Roman von Wajdi Mouawad aus dem Jahr 2012

Siehe auch:
 De anima, eine Schrift des Aristoteles